Гульназ Радиковна Губайдуллина (; ) — российская пятиборка. Чемпионка мира по современному пятиборью (2017). Заслуженный мастер спорта России (2018). 4-кратная чемпионка России (2017 в личном первенстве, в эстафете 2011 и в команде 2015, 2019). Двукратный победитель Кубка России 2020 года (в личном и командном первенстве). По национальности — татарка.

Карьера 
Гульназ в шесть лет занялась плаванием в Новом Уренгое. В 13 лет перешла в двоеборье и на первом же городском старте завоевала золотую медаль, давшую ей стимул продолжать заниматься многоборьем. Позже она стала четырёхкратной победительницей юношеского и юниорского первенства Европы, серебряным призёром юношеского первенства мира. Бронзовый призёр по современному пятиборью на летних юношеских Олимпийских играх 2010.

Федерацией пятиборья России признана лучшей спортсменкой в номинации «Надежда-2012», где определялись лучшие молодые спортсмены (юниоры) показавшие лучшие результаты в спортивном сезоне 2012 года.

Заняв четвёртое место на чемпионате Европы 2015 года, квалифицировалась на летнюю Олимпиаду 2016 года.

На Олимпиаде установила олимпийский рекорд в пятиборье по плаванию (проплыла 200 м за 2:07,94). Однако в итоговом зачёте заняла лишь 15-е место.

В августе 2017 года Гульназ Губайдуллина завоевала золото в личном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире (Египет). Это второе российское женское золото в личном турнире на чемпионатах мира после победы в 1997 годы Елизаветы Суворовой. Международный союз современного пятиборья (UIMP) признал Гульназ Губайдуллину лучшей спортсменкой 2017 года.

С октября 2017 года проходит службу в ЦСКА в звании прапорщика Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 2021 году вновь установила Олимпийский рекорд в плавании на Играх в Токио с результатом 2.07,31.

Олимпийские игры 
 На Олимпийских играх 2016 в Рио выступала в личном первенстве.
 Итоговые результаты.

 На Олимпийских играх 2020 в Токио выступала в личном первенстве.
 Итоговые результаты.

Чемпионаты мира 
 Чемпионат мира 2017

1 место в личном первенстве и серебряная медаль в командном зачете (Г. Губайдуллина, У. Баташова. А. Буряк).
 
 Итоговые результаты.

 Результаты по видам пятиборья.
 Фехтование.

 Плавание.

 Верховая езда.

20px|КроссКомбайн

Примечания

Ссылки 
 Гульназ Губайдуллина на портале «Спортивная Россия»
 Гульназ Губайдуллина

Пятиборцы России
Чемпионы России по современному пятиборью
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по современному пятиборью
Прапорщики (Российская Федерация)
Пятиборцы на летних Олимпийских играх 2020 года